Сисеро има више значења:
 Сисеро (Илиноис)
 Сисеро (Индијана)